Wilson Kiprotich Kebenei (1980), atleta keniota
 Wilson Kipsang Kiprotich (1982), atleta keniota